SVA steht als Abkürzung für:

 Saudi Arabian Airlines (ICAO-Code)
 Schiffbautechnische Versuchsanstalt, Forschungsinstitut in Wien
 School of Visual Arts, eine Kunstschule in New York
 Schwimmverein Augsburg, siehe SV Augsburg
 Selbständige Vertiefungsarbeit, Abschlussarbeit an Berufsschulen in der Schweiz
 Selbstverwaltungsaufgaben, eigener Wirkungskreis der Gemeinden
 Servicio de Vigilancia Aduanera, spanische Zoll- und Grenzpolizei
 Sozialversicherungsabkommen, Vertrag zwischen Sozialversicherungsträgern unterschiedlicher Staaten oder Nationen
 Sozialversicherungsanstalt (Schweiz), öffentlich-rechtliche Unternehmen bzw. Behörden auf kantonaler Ebene in der Schweiz
 Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, Kranken- und Pensionsversicherung in Österreich
 Sozialversicherungsausweis, Ausweis einer gesetzlichen Sozialversicherung
 Spiegelvorauslösung, Technik in der Fotografie
 Strafvollzugsarchiv an der Universität Bremen
 Spielverein Asbach, siehe SVA Bad Hersfeld
 Sportvereinigung Arminia, siehe SVA Gütersloh
 SVA System Vertrieb Alexander, ein deutsches Systemhaus
 Schweizerischer Verband der Akademikerinnen

Abkürzung